Преса Сентенарио има више значења:

 Преса Сентенарио (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Преса Сентенарио, Ла Палапа (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику